Alaksiej Hryszyn (ros. Aleksiej Griszyn, ur. 1979) – białoruski narciarz dowolny
 Aleksiej Griszyn (ur. 1989) – rosyjski hokeista
 Aleksiej Griszyn (ur. 1992) – rosyjski zapaśnik